Język kabardyjski (kab. адыгэбзэ, къэбэрдей адыгэбзэ, къэбэрдейбзэ) – język z grupy zachodniokaukaskiej, używany przez lud Kabardyjczyków w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej w Rosji i Karaczajo-Czerkiesji. Według danych spisu ludności z 2010 roku posługuje się nim  516 tys. osób. Łącznie, wraz z diasporą, ma ok. 1,7 mln użytkowników. Zapisywany jest przy użyciu cyrylicy lub alfabetu łacińskiego.

Alfabet

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku kabardyjskim